Николай Потехин:
 Потехин, Николай Алексеевич (1911—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Потехин, Николай Антипович (1834—1896) — русский прозаик и драматург, театральный критик.
 Потехин, Николай Иванович (1869—?) — петербургский архитектор, гражданский инженер.